Portilla ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso de Sanvitores de la Portilla (1653–1659), Bischof von Orense
 Alfonso San Vítores de la Portilla (1659–1660), Bischof von Tamora
 Anahí Giovanna Puente Portilla (* 1983), mexikanische Schauspielerin und Sängerin, siehe Anahí
 Cristian Portilla, spanischer Fußballspieler
 Francisco Antonio de la Portilla (1702–1711), Bischof von Mallorca
 Miguel León-Portilla (1926–2019), mexikanischer Anthropologe